Дежино — Деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России. Входит в состав Кузинского сельского поселления. 
Население — 31 житель (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 12 км к юго-западу от Дорогобужа, в 12 км западнее автодороги  Сафоново — Рославль, на берегу реки Ужа. В 30 км южнее от деревни находится железнодорожная станция Нежода на линии Смоленск-Сухиничи.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

В деревне родилась Герой Социалистического Труда Александра Петровичева.

Примечания 

Населённые пункты Дорогобужского района